Роттсли, Джон, 2-й барон Роттсли — английский астроном.
 Роттсли, Виктор Александр, 4-й барон Роттсли — британский лорд, политик.
 Барон Роттсли — наследственный титул в системе Пэрства Соединенного королевства.
 Роттсли — крупный ударный кратер в области юго-восточного побережья Моря Изобилия на видимой стороне Луны.